Морат () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  (род. 1984) — немецкая велосипедистка.
 Морат, Инге (1923—2002) — европейский и американский фотограф.

Морат - напиток из мёда и сока тутовника.